Reitermarsch ist der Titel folgender musikalischer Werke:
 Reitermarsch (1887),  Marsch von Johann Strauss Sohn (op. 428)
 Des Großen Kurfürsten Reitermarsch (Armeemarsch I, 38 (Armeemarsch III, 72)), 1892 
 Fehrbelliner Reitermarsch (Kaiser-Wilhelm-Marsch) von Richard Henrion, (1875) 
 Alt-Hessischer Reitermarsch von Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt, (1732)